George Clerk kan syfta på:

*George Clerk, 6:e baronet (1787–1867), brittisk politiker 
 George Russell Clerk (1800–1889), kolonial ämbetsman i Brittiska Indien
 George Russell Clerk (1874–1951), brittisk diplomat
 George C. Clerk (1931–2019), ghanansk botanist och växtpatolog
 George Clerk-Maxwell (1715–1784), skotsk godsägare